Morren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Morren
 Charles Jacques Edouard Morren